Toverkracht, in het occultisme; een persoon zou toegang kunnen verkrijgen tot één of andere bovennatuurlijke kracht of een vermogen dat normalerwijze niet beschouwd wordt als een menselijk vermogen
 Toveren (K3), een single van de Belgische meidengroep K3
 Toveren (Herman van Veen), een single van de Nederlandse cabaretier Herman van Veen